Тлатемпа има више значења:

 Тлатемпа (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Тлатемпа (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тлатемпа (Окуилан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тлатемпа (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику